Род Малкочоглу — род османских военных и политических деятелей, берущих своё начало от Малкоч-бея, служившего при султанах Мураде I и Баязиде I. Малкоч-бей участвовал при набегах на Балканы, где и привлёк внимание султана. В XIV — XVI веках в роду Малкочоглу при султанах Мехмеде II и Баязиде II были самые успешные воины, в это же время они стали известны в Румелии. Позже род осел недалеко от Силистры.

Известные представители рода

Малкоч-бей 
Основатель рода Малкочоглу. Происходил из сербского рода Малкович, представители которого исповедовали ислам. Служил при султанах Мураде I и Баязиде I. Участвовал вместе с сыном Мустафой-беем в Первой кампании против Косово в 1389 году. Малкоч командовал лучниками на правом фланге, Мустафа командовал лучниками на левом фланге. В этой кампании также известно имя Хамидоглу Малкоча. В битве при Никополе в 1396 году Малкоч-бей служил командиром левого крыла армии Османской империи. Тюрбе Малкоч-бея расположено в районе села Буря в Болгарии (прежнее название Малкочево). Известны два сына Малкоч-бея — Малкочоглу Мустафа-бей и Малкочоглу Мехмет-бей.

Малкочоглу Мустафа-бей 
Сын Малкоч-бея. Сражался в битве за Косово вместе с отцом: командовал лучниками на левом фланге. Командовал защитой крепости Сивас во время нашествия Тимура в Анатолию в 1400 году. Погиб при обороне крепости.

Малкочоглу Мехмет-бей 
Сын Малкоч-бея. Вместе с отцом завоёвывал Румелию. Умер в 1385 в молодом возрасте, похоронен в тюрбе, построенном Малкоч-беем в Гебзе.

Малкочоглу Бали-бей 
Карьеру начал при султане Мехмеде Завоевателе. Обучался в Эндерун-ы Хюмайюн. Султан Баязид II назначил его бейлербеем Силистры. Со своим войском дошёл до Варшавы. Умер в 1513/1514 году.

Малкочоглу Али-бей 
Сын Малкочоглу Бали-бея. Санджакбей Софии. Погиб вместе с братом Турали-беем в битве при Чалдыране.

Малкочоглу Турали-бей 
Сын Малкочоглу Бали-бея. Санджакбей Силистры. Убит в битве при Чалдыране шахом Исмаилом.

Малкочоглу Дамат Яхья-паша 
В 1501 году женился на дочери султана Баязида II и получил титул дамат (зять султана). От неё у него родились трое сыновей: Ахмед, Бали и Мехмед. В 1480 году он стал управляющим Боснии, в 1481 году бейлербеем Румелии, в 1504 году уже визирем дивана. Участвовал в войне с Венгрией. Умер в 1506 году. Трое его сыновей носили прозвище Яхьяпашазаде («сын Яхьи-паши»).

Яхьяпашазаде Малкочоглу Бали-бей 
Сын Малкочоглу Дамат Яхьи-паши. Также известен как Коджа Бали-паша. Родился в 1495 году. По матери — внук Баязида II. В 1521 год после завоевания Белграда стал санджакбеем Семендире. Позже стал санджакбеем Белграда и бейлербеем Боснии. В 1526 году участвует в битве при Мохаче, где заслужил уважение султана строительством понтонного моста и был поставлен командиром правого крыла османского войска. Бали-бей был вторым бейлербеем Буды и одним из визирей дивана. Приблизительно в 1522 году женился на Девлетшах-хатун — дочери Айнишах-султан (которая в свою очередь была дочерью Баязида II). Умер в 1548 году. Похоронен в Бурсе в мечети Бали-бея. Пока Буда принадлежала Османской империи, крупнейшая площадь города носила имя Коджи Бали-паши. Продолжателем дела отца стал Мехмет-бей. Также известен сын Бали-бея Дервиш-бей (ум. 1550).

Бали-бей является одним из персонажей турецкого телесериала «Великолепный век»; роль исполнил Бурак Озчивит.

Малкочоглу Мехмет-бей 
Сын Яхьяпашазаде Малкочоглу Бали-бея. Обучался в Эндеруне. Был санджакбеем Вараты. Так же как и отец, участвовал в войне с Венгрией в качестве младшего офицера. В 1563 году успешно провёл осаду крепости Дьюла (крепость была взята всего за 59 дней). В 1567 году Мехмед-бей участвует в военной операции в Йемене. Эта была одна из самых коротких кампаний, в серии турецких войн. Мехмед-бей участвовал в последнем походе султана Сулеймана, в частности в битве за Сигетвар. Мехмед-бей возглавил штурм крепости Газимагуса, однако осаждённые оказали сильное сопротивление. Мехмед погиб.

Гази Кызан Мехмет-паша 
Сын Малкочоглу Дамат Яхьи-паши. Также известен как султанзаде Гази Мехмет-паша. Участвовал в битве при Мохаче. В 1527 году становится санджакбеем Семендире и Белграда. Участвовал в осаде Вены. Был захвачен в плен и освобождён в 1531 году. Снова стал санджакбеем Семендире в 1535 году. В 1538 году присоединился в походу на Молдавию. С 1543 года стал третьим бейлербеем Буды и оставался на этом посту 4,5 года. Скончался в 1566 году в Буде.

Яхьяпашазаде Малкочоглу Ахмет-бей 
Сын Малкочоглу Дамат Яхьи-паши. Участвовал в битве при Лепанто. В 1543 году стал санджакбеем Белграда.

Шифалы Арслан-паша 
Сын Малкочоглу Мехмета-бея. Известен также как Арслан-бей. С 1537 года санджакбей Пожеги. С 1565 года четырнадцатый бейлербей Буды. Писал стихи. Казнён в 1566 году Мехмедом-пашой.

Дервиш-бей 
Сын Малкочоглу Мехмета-бея, правнук Малкочоглу Дамат Яхьи-паши.

Явуз Али-паша 
Последний известный член рода Малкочоглу. Известен своей импульсивностью. До 1603 года бейлербей Египта. В 1603 году был призван в Стамбул и стал Великим визирем. В 1604 году во время похода в Венгрию заболел. Умер в Белграде 26 июля 1604 года. Похоронен в Йозгате.

Али-паша также писал стихи и прозу под псевдонимами Келами и Мухьи. Его работы хранятся в библиотеке Сулеймание.

Примечания

Литература

См. также 
 Кёпрюлю

Военачальники Османской империи
Санджак-беи
Великие визири Османской империи
Турецкие династии